Ри́жская — название остановочных пунктов железной дороги, а также станций метрополитена в Москве:

 Москва-Рижская — железнодорожная станция в Москве (Рижский вокзал).
 
 Рижская — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Москва — Тверь.
 Рижская — остановочный пункт МЦД-2 на Алексеевской соединительной линии.

См. также 
 Рижская площадь